Fredensborg (dänisch, deutsch ‚Friedensburg‘) steht für:

 ein Schloss in Dänemark, siehe Schloss Fredensborg 
 eine Kommune in Dänemark, siehe Fredensborg Kommune
 eine ehemalige Kommune in Dänemark, siehe Fredensborg-Humlebæk Kommune
 ein ehemaliges dänisches Sklavenschiff, siehe Fredensborg (Schiff)
 eine Stadt in der Fredensborg Kommune, siehe Fredensborg (Fredensborg Kommune)